Моррисон () — англоязычная фамилия и топоним.

Персоналии 
 Моррисон, Адам (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Моррисон, Алан — американский органист.
 Моррисон, Александр Платонович (1902—1937) — советский журналист и общественный деятель.
 Моррисон, Артур Джордж (1863—1945) — английский писатель и журналист.
 Моррисон, Брайан (1942—2008) — британский бизнесмен, концертный агент группы Pink Floyd
 Моррисон, Ван (род. 1945) — североирландский автор-исполнитель.
 Моррисон, Герберт (1888—1965) — британский политик-лейборист.
 Моррисон, Гленн (род. 1985) — канадский продюсер и ди-джей.
 Моррисон, Грант (род. 1960) — шотландский писатель.
 Моррисон, Денни (род. 1985) — канадский конькобежец.
 
 Моррисон, Дженнифер (род. 1979) — американская актриса, модель, продюсер.
 Моррисон, Джинетт Хелен (более известная как Джанет Ли; 1927—2004) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» и обладательница «Золотого глобуса».
 
 Моррисон, Джоэл (род. 1976) — современный американский художник.
 Моррисон, Кларенс (род. 1932) — американский экономист.
 Моррисон, Клинтон (род. 1979) — ирландский футболист, нападающий клуба «Эксетер Сити».
 Моррисон, Кэтлин (более известная как Коллин Мур; 1899—1988) — американская актриса немого кино.
 Моррисон, Мелисса (род. 1971) — американская спортсменка, которая специализировалась в беге на 110 метров с барьерами.
 Моррисон, Мэттью (род. 1978) — американский актёр.
 Моррисон, Наташа (род. 1992) — ямайская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на короткие дистанции.
 Моррисон, Патрик Джон (более известен как Патрик Уэйн; род. 1939) — американский актёр.
 Моррисон, Патриция (род. 1962) — рок-музыкант.
 Моррисон, Равел (род. 1993) — английский футболист.
 Моррисон, Ребекка (род. 1996) — шотландская кёрлингистка.
 Моррисон, Роберт (1782—1834) — английский миссионер, востоковед.
 Моррисон, Рэйчел (род. 1978) — американский кинооператор.
 Моррисон, Сет (род. 1988) — соло-гитарист американской христианской рок-группы Skillet.
 Моррисон, Сет (род. 1973) — профессиональный горнолыжник, фрирайдер.
 Моррисон, Скотт (род. 1968) — австралийский политик, 30-й премьер-министр Австралии, член Либеральной партии.
 Моррисон, Стерлинг (1942—1995) — американский рок-музыкант.
 Моррисон, Темуэра (род. 1960) — новозеландский актер.
 Моррисон, Тим (род. 1978) — американский политический советник.
 Моррисон, Томас Дэвид (1796—1856) — канадский врач и политический деятель, 3-й мэр Торонто.
 Моррисон, Томми (1969—2013) — боксер, чемпион мира среди профессионалов в тяжёлом весе по версии ВБО (WBO).
 Моррисон, Томми (футболист) (1874—1940) — североирландский футболист.
 Моррисон, Тони (1931—2019) — американская писательница.
 Моррисон, Уильям, 1-й виконт Данроссил (1893—1961) — британский государственный и политический деятель.
 Моррисон, Филип (1915—2005) — американский астрофизик, участник Манхеттенского проекта.
 Моррисон, Шон (род. 1991) — английский футболист.
 Моррисон, Эдриэнн (1883—1940) — американская актриса театра и кино.
 Моррисон, Элли (1904—1966) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион США по вольной борьбе.
 Моррисон, Энди (род. 1970) — шотландский футболист, тренер.

Топонимы 
 Моррисон — административно-территориальный округ в штате Миннесота, США.
 Моррисон — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.
 Моррисон-Блафф — город, расположенный в округе Логан (штат Арканзас, США).
 Моррисон — геологическая формация в штате Колорадо, США.

Прочее 
 Клан Моррисон — шотландский клан скандинавского происхождения.
 «Моррисон-авеню — Саундвью» — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Pelham Line.

См. также